Батамай — топоним в России:
 Батамай — село в Кобяйском улусе Республики Саха (Якутия).
 Батамай — село в Ленском улусе Республики Саха (Якутия).
 Батамай — река в Восточной Сибири, приток реки Лена